El municipio de Waterville (en inglés: Waterville Township) es un municipio ubicado en el condado de Marshall en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 805 habitantes y una densidad poblacional de 8,66 personas por km².

Geografía 
El municipio de Waterville se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.99 km², de la cual 91,98 km² corresponden a tierra firme y (1.08 %) 1 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 805 personas residiendo en el municipio de Waterville. La densidad de población era de 8,66 hab./km². De los 805 habitantes, el municipio de Waterville estaba compuesto por el 98,63 % blancos, el 0,25 % eran afroamericanos, el 0,12 % eran amerindios, el 0,12 % eran de otras razas y el 0,87 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,86 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Marshall (Kansas)